Marsden ist der Familienname folgender Personen:

 Bernie Marsden (* 1951), britischer Rockgitarrist
 Beryl Marsden (* 1947), britische Sängerin
 Betty Marsden (1919–1998), britische Schauspielerin
 Brian Marsden (1937–2010), britischer Astronom
 Dora Marsden (1882–1960), britische Feministin und Autorin
 Ernest Marsden (1889–1970), britischer Physiker
 Fred Marsden (1940–2006), britischer Schlagzeuger, siehe Gerry and the Pacemakers
 George M. Marsden (* 1939), US-amerikanischer Historiker und Theologe
 Gerry Marsden (1942–2021), britischer Sänger und Komponist
 Gordon Marsden (* 1953), britischer Politiker
 Ian D. Marsden (* 1967), US-amerikanischer Cartoonist und Karikaturist
 James Marsden (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Jason Marsden (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Jerrold Marsden (1942–2010), kanadischer Mathematiker
 John Marsden (* 1950), australischer Schriftsteller
 Kate Marsden (1859–1931), britische Krankenschwester und Lepraforscherin
 Matthew Marsden (* 1973), britischer Schauspieler und Sänger
 Nicola Marsden (* 1968), deutsche Sozioinformatikerin
 Rachel Marsden (* 1974), US-amerikanische Journalistin
 Roy Marsden (* 1941), britischer Schauspieler
 Samuel Marsden (1765–1838), britischer Missionar
 Simon Marsden (1948–2012), britischer Fotograf und Autor
 Terry Marsden (* 1954), britischer Sozialwissenschaftler 
 William Marsden (1754–1836), britischer Orientalist und Numismatiker
 William Marsden (Sportschütze) (1860–1942), britischer Sportschütze

Marsden ist der Name folgender Orte

in Großbritannien:
 Marsden (Tyne and Wear)
 Marsden (West Yorkshire)
 Marsden (Wiltshire)

in Kanada:
 Marsden (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Marsden (Arkansas), Ort im Bradley County, Arkansas
 Marsden (Oklahoma), Ort im Love County, Oklahoma

Marsden steht außerdem für:
 (1877) Marsden, Asteroid des Hauptgürtels
 Mount Marsden, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Marston